Серге́й Рома́нович Стрига́нов (1916 — 1985) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.

Биография 
Член ВКП(б). Окончил Московский государственный педагогический институт в 1939 году.
 В 1939—1941 годах — сотрудник центрального аппарата НКИД СССР.
 В 1941 году — сотрудник посольства СССР в Германии.
 В 1941—1943 годах — сотрудник посольства СССР в Иране.
 В 1943—1946 годах — сотрудник центрального аппарата НКИД СССР.
 В 1946—1949 годах — 1-й секретарь посольства СССР в США.
 В 1949—1955 годах — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 В 1955—1958 годах — советник посольства СССР в США.
 В 1958—1960 годах — заместитель заведующего Отделом стран Америки МИД СССР.
 С 14 декабря 1960 по 19 декабря 1964 года — чрезвычайный и полномочный посланник СССР в Уругвае.
 С 19 декабря 1964 по 3 августа 1965 года — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Уругвае.
 В 1965—1978 годах — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 С 27 сентября 1978 по 17 июня 1983 года — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Аргентине.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (05.11.1945; 22.10.1971)
 орден Красной Звезды (03.11.1944)
 орден «Знак Почёта» (20.05.1981)

Примечания

Литература 
 «Дипломатический словарь» под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалева, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986. — Т. 3, с. 435.

Ссылки 
 Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Выпускники МПГУ
Послы СССР в Уругвае
Послы СССР в Аргентине